Neocrepidodera — рід жуків з підродини галеруцинів з родини листоїдів.

Перелік видів 
Деякі види роду:
 Neocrepidodera adelinae (Binaghi, 1947)
 Neocrepidodera albanica (Mohr, 1965)
 Neocrepidodera basalis (K. Daniel, 1900)
 Neocrepidodera brevicollis (J. Daniel, 1904)
 Neocrepidodera corpulenta (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera crassicornis (Faldermann, 1837)
 Neocrepidodera cyanescens (Duftschmid, 1825)
 Neocrepidodera cyanipennis (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera femorata (Gyllenhal, 1813)
 Neocrepidodera ferruginea (Scopoli, 1763) — Блошко лугова руда
 Neocrepidodera impressa (Fabricius, 1801)
 Neocrepidodera interpunctata (Motschulsky, 1859)
 Neocrepidodera ligurica (J. Daniel, 1904)
 Neocrepidodera melanopus (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera melanostoma (Redtenbacher, 1849)
 Neocrepidodera motschulskii (Konstantinov, 1991)
 Neocrepidodera nigritula (Gyllenhal, 1813)
 Neocrepidodera nobilis (J. Daniel, 1904)
 Neocrepidodera norica (Weise, 1890)
 Neocrepidodera obirensis (Ganglbauer, 1897)
 Neocrepidodera peirolerii (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera puncticollis (Reitter, 1879)
 Neocrepidodera rhaetica (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera simplicipes (Kutschera, 1860)
 Neocrepidodera spectabilis (J. Daniel, 1904)
 Neocrepidodera springeri (Heikertinger, 1923)
 Neocrepidodera sublaevis (Motschulsky, 1859)
 Neocrepidodera transsilvanica (Fuss, 1864)
 Neocrepidodera transversa (Marsham, 1802)

Посилання 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примітки 

Земляні блішки
Роди листоїдів